Azulai ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Azulai (1570–1643), Kabbalist, Autor und Kommentator
 Chaim Joseph David Azulai (1724–1806), jüdischer Gelehrter, Dezisor, Kabbalist und Bibliograph
 David Azulai (1954–2018), israelischer Politiker und Knesset-Abgeordneter (Schas)
 Yinon Azulai (geboren 1979), israelischer Politiker und Knesset-Abgeordneter (Schas), Sohn von David

Siehe auch:

 Azoulai
 Azoulay
 Azulay